but-1-eenoxide, of ethyloxiraan
 but-2-eenoxide, of dimethyloxiraan